UTR es una sigla que puede referirse a:

 Unidad Terminal Remota, un dispositivo informático; 
 UTR (genética), una parte de la secuencia de los genes; o
 UTR (Educación), siglas de la Universidad Tecnológica el Retoño.